Greenville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Greenville (Alabama)
 Greenville (Delaware)
 Greenville (Florida)
 Greenville (Georgia)
 Greenville (Illinois)
 Greenville (Indiana)
 Greenville (Iowa)
 Greenville (Kalifornien)
 Greenville (Kentucky)
 Greenville (Maine)
 Greenville (Massachusetts)
 Greenville (Michigan)
 Greenville (Mississippi)
 Greenville (Missouri)
 Greenville (New Hampshire)
 Greenville (New York) 
 Greenville (North Carolina)
 Greenville (Ohio)
 Greenville (Pennsylvania)
 Greenville (Rhode Island)
 Greenville (South Carolina)
 Greenville (Texas)
 Greenville (Virginia)
 Greenville (Town, Outagamie County) in Wisconsin

in Liberia:
 Greenville (Liberia)

U-Boot:
 USS Greeneville (SSN-772), Unterseeboot der US-Marine

Siehe auch:
 Greeneville
 Greenville Festival
 Greenville Township
 Greenville Hole
 Greenville Valley